Dzіsna kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Dzіsna (vattendrag), 
 Dzіsna (ort), Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar